Джеймс Со́ндерс () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Сондерс, Джеймс (драматург) — английский драматург.
 Сондерс, Джеймс (футболист) — английский футболист, вратарь.